Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Cipaku (Cipaku), een plaats in het regentschap Ciamis van de provincie West-Java
Cipaku (Paseh), een plaats in het regentschap Bandung van de provincie West-Java,
Cipaku (Darmaraja), een plaats in het regentschap Sumedang van de provincie West-Java
Cipaku (Bogor Selatan), een plaats in de stadsgemeente Kota Bogor van de provincie West-Java
Cipaku (Mrebet), een plaats in het regentschap Purbalingga van de provincie Midden-Java,